Le Cri est le titre de plusieurs œuvres :
Le Cri, célèbre tableau expressionniste du peintre norvégien Edvard Munch (1893)
Le Cri, sculpture d'Auguste Rodin
Le Cri (), film de Michelangelo Antonioni (1957)
Le Cri, film de W. Vostell (1962)
Le Cri, film de Laurent Firode (1997)
Le Cri, film d'Emmanuel Robert-Espalieu (2002)
Le Cri, série télévisée diffusée sur France 2 (2006)
Le Cri, film de Raphaël Mathié (2011)

Voir aussi 
 Le Cri (JEC), journal de la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne fondé en 1961
 Le Cri de Paris, revue politique et satirique française lancée par Alexandre Natanson en 1897
 Le Cri, maison d'édition belge
 Le Cri, magazine mensuel belge, publié par le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC)
 Mouvement national Le Cri, mouvement qui agit sur les terrains de la prison, de la prostitution et de la psychiatrie en France.